La ligne 7 est une ancienne ligne du tramway de Namur de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Histoire

Exploitation

Horaires

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Namur
 Ligne de tramway 9 (Namur)
 Ligne de tramway 8 (Namur)
 Ligne de tramway 6 (Namur)
 Ligne de tramway 5 (Namur)
 Ligne de tramway 3 (Namur)
 Ligne de tramway 539B
 Ligne de tramway 544A

Liens externes 

Ligne du tramway de Namur
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
tram
tram